areia-branquense – abitanti di Areia Branca (Rio Grande do Norte)
areia-branquense – abitanti di Areia Branca (Sergipe)